Текстовий відеорежим
 Графічний відеорежим